Zuzzeri :
 Bernardo Zuzzeri, un religieux catholique jésuite italien (1683 - 1762).
 Giovanni Luca Zuzzeri, un numismate et archéologue italien (1716 - 1746).

Homonymie de patronyme